El Gran Premio de Catar de 2013 (oficialmente Commercial Bank Grand Prix Of Qatar) fue la primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2014 en el Circuito Internacional de Losail, situado en la ciudad de Doha, Catar.

La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Valentino Rossi y Marc Márquez. Pol Espargaró fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Scott Redding y Takaaki Nakagami. La carrera de Moto3 fue ganada por Luis Salom, Maverick Viñales fue segundo y Álex Rins tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Catar
Deporte en Catar en 2013
Competiciones de motociclismo de Catar